Le Faouët ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Le Faouët (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d'Armor
Le Faouët (Morbihan) im Département Morbihan